203 км, 203-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 203 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 041231.
 203 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Рязанская область). Код 220311.
 203 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 555934.
 203 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Казахстан). Код 725413.
 203 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 605527.
 203 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 787848.